Casa de Saúde Stella Maris - na cidade de Caraguatatuba
Casa de Saúde São José - na cidade do Rio de Janeiro
Casa de Saúde de Campinas - na praça Doutor Toffoli, em Campinas

Desambiguação